Der Goldschmiedsborn ist ein fast zwei Kilometer langer, südlicher und orographisch linker Zufluss der Weiß im nordrhein-Westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein, der in der Gemarkung Wilgersdorf verläuft.

Geographie

Verlauf 
Der Goldschmiedsborn entspringt auf einer Höhe von  am Nordhang des  hohen Berges Kalteiche, etwa 400 Meter von seinem Gipfel entfernt. Seine Quelle (auch Goldschmiedsborn genannt) wurde von Sauerländischen Gebirgsverein brunnenähnlich gefasst. 

Von dort wendet sich der Goldschmiedborn in anfangs nordwestliche, später in überwiegend nördliche Richtung. Nach einiger Zeit, und speisen eines Teiches, wird der Wald durch eine Wiesenlandschaft abgelöst. Nach aufnehmen eines kleinen Zuflusses von links, in der Nähe des ehemaligen Grubengeländes Neue Hoffnung, und unterqueren der Hauptstraße von Wilgersdorf, erreicht der Bach die gleichnamige Ortschaft. 

Er wendet sich nun in nordöstliche Richtung und mündet nach ein paar hundert Metern auf einer Höhe von  in einem offenen Wiesental in den von rechts kommenden Sieg - Zufluss Weiß.

Zuflüsse 
In seinem Verlauf nimmt der Goldschmiedsborn mehrere namenlose Zuflüsse auf.

Weblinks

Einzelnachweise 

Geographie (Wilnsdorf)
Fluss im Siegerland
Gewässer im Kreis Siegen-Wittgenstein